Brechtel ist der Familienname folgender Personen

 Franz Brechtel (1554–1593), Komponist
 Fritz Brechtel (* 1955), deutscher Biologe und Politiker (CDU)
 Johann Sigmund Brechtel (* um 1560/70; † nach 1637), deutscher Chronist
 Patrick Brechtel (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Stephan Brechtel (1523–1574), Kunstschreiber und Mathematiker

Siehe auch:
 Prechtel